Sezóna 2000/2001 byla 27. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2000
Lední hokej v roce 2001